Fotbollsallsvenskan 1992 spelades 25 april-19 juli 1992 och vanns av IFK Norrköping. Samma seriesystem som 1991 användes. Mästerskapsserien spelades 16 augusti-25 oktober 1992, och vanns av AIK. I september 1992 beslöt Svenska Fotbollförbundet dock att från 1993 ändra seriesystemet igen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Kvalsvenskan 1992

Kval till Allsvenskan 1993 

Degerfors IF, Örgryte IS, Västra Frölunda IF och Helsingborgs IF till Allsvenskan 1993.

Kuriosa 
Örgryte IS inledde säsongen i division 2.

Skytteligan 
(Allsvenskan och mästerskapsserien)

 16 mål: Hans Eklund, Östers IF
 14 mål: Vadim Jevtusjenko, AIK
 13 mål: Johnny Ekström, IFK Göteborg samt Mats Lilienberg, Trelleborgs FF
 11 mål: Jan Hellström, IFK Norrköping

Publiksiffror 
 Publiksnitt: 4 194

Högsta publiksiffror 
 15 012: Djurgårdens IF–AIK 1–1, Stockholms stadion den 21 maj 1992
 13 188: AIK–Djurgårdens IF 4–4, Råsundastadion den 11 maj 1992
 12 602: IFK Göteborg–GAIS 2–1, Nya Ullevi den 14 maj 1992
 12 132: Malmö FF–Trelleborgs FF 1–1, Malmö Stadion den 8 juli 1992

Högst publiksnitt per lag 
 5 210: AIK
 5 093: IFK Göteborg
 4 989: IFK Norrköping

Lägsta publiksiffror
438: Västra Frölunda IF–Östers IF 2–3, Ruddalens IP, 19 juli 1992

Svenska mästarna 
 Tränare: Tommy Söderberg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1992
1992
Fotbollssäsongen 1992